Ottenheim (Schwanau), onderdeel van de gemeente Schwanau in Ortenaukreis, Baden-Württemberg
Ottenheim (Weilerswist), onderdeel van de gemeente Weilerswist in Euskirchen, Noord-Rijnland-Westfalen